Клан Гелбрейт (шотл. гельск. — Galbraith, — гельк.: Галбрайх) — один з гірських шотландських кланів.
 Джон Кеннет Гелбрейт (1908—2006) — канадсько-американський економіст.
 Баррі Гелбрейт (1919—1983) — американський джазовий гітарист.